Dette er en liste over deltagerne i tv-programmet Vild med dans, som vises i Danmark på TV 2.

Liste over deltagere 

Deltagere